

Anatomia człowieka 
 okolica sutkowa – parzysta okolica klatki piersiowej
 okolica sutkowa – parzysta okolica głowy